

Привлечени 
  Димитър Алексиев от Хасково (Хасково)
  Нико Варела от Закинтос
  Валентин Галев от Локомотив (София)
  Даниел Генов от Локомотив (София)
  Виктор Голас от Брага
  Орлин Старокин от Динамо (Букурещ)
  Рахави Кифуети от Люсон
  Жоел Чибамба от Лариса
  Грегъри Нелсън от Металург (Донецк)

Напуснали 
  Росен Колев във ФК Волга (Нижни Новгород)
  Момчил Цветанов в ЦСКА (София)
  Цветелин Чунчуков в Лудогорец (Разград)
  Томаш Иршак в Иртиш Павлодар
  Адам Стаховяк в Газиентеп ББ
  Ромен Инез освободен
  Филип Димитров в Септември (Симитли)
  Феребори Доре във ФК Анже
  Иван Цветков край на кариерата
  Боримир Карамфилов в Лудогорец (Разград) II
  Станислав Дрянов в Нефтохимик (Бургас)
  Михаил Иванов (футболист) освободен
  Емил Камберов в Локомотив (Горна Оряховица) под наем
  Стамен Бояджиев в Венеция Калчо под наем

Привлечени 
  Игор Ощипко от Заря Балти
  Тодор Неделев от Майнц 05 под наем
  Емил Камберов от Локомотив (Горна Оряховица) завръща се след наем

Напуснали 
  Никола Марин във ФК Несебър
  Нико Варела в Лариса
  Жоел Чибамба освободен
  Валентин Томов в Евроколеж (Пловдив)
  Пламен Николов в ПФК Черно море (Варна)
  Даниел Генов в ПФК Пирин (Благоевград)
  Владимир Айтов в ПФК Добруджа (Добрич)
  Християн Казаков в ПФК Добруджа (Добрич)
  Александър Колев в Геел
  Димитър Алексиев в Локомотив (Горна Оряховица)
  Рангел Игнатов в Пирин Разлог под наем
  Георги Купенов в ПФК Добруджа (Добрич) под наем

Ръководство

Контроли

Лято 2015

Зима 2016

Първенство

Официални мачове

Статистика по футболисти

Продадени и освободени през сезона или дадени под наем

Дузпи 
За Ботев

I кръг „А“ група Ботев – Левски 1:1 изпусната от Мариян Огнянов при 0:1 в 61-вата минута

II кръг „А“ група Монтана – Ботев 6:0 изпусната от Александър Колев при 4:0 в 43-та минута

VII кръг „А“ група Ботев – Черно море 2:1 реализирана от Нико Варела за 2:0 в 81-вата минута

XVI кръг „А“ група Черно море – Ботев 1:2 реализирана от Лъчезар Балтанов за 0:1 в 43-та минута

XXV кръг „А“ група Ботев – Черно море 2:1 реализирана от Лъчезар Балтанов за 2:1 в 63-та минута

Срещу Ботев

Няма

Голмайстори

Асистенции

Външни препратки 
 Официален сайт на Ботев Пловдив
 Неофициална страница за Ботев Пловдив
 Официален сайт на феновете на Ботев Пловдив
 Официален сайт на Клуб 1912
 Български клубове – Ботев 1912 (Пловдив)

Ботев (Пловдив) през годините
Ботев